PMS je lahko kratica za:

 Sistem usklajevanja Pantone (angleško Pantone Matching System), barvni sistem
 Predmenstrualni sindrom
 Prirodoslovni muzej Slovenije